Людвиг Графф (; 2 января 1851, Панчево — 6 февраля 1924, Грац) — австрийский зоолог, ректор Грацского университета имени Карла и Франца.

Биография 

Людвиг Графф появился на свет  в 1851 году в Венгрии, образование получил в Граце.

В 1874 году приват-доцент в Мюнхене, с 1884 года профессор зоологии в Граце, один из лучших знатоков отряда турбеллярий. Своими работами по анатомии, систематике и зоогеографии этого класса червей, Графф положил основу дальнейшему изучению этих животных. 

Из числа научных трудов Графф выдаются особенно следующие: «Monographie der Turbellarien» (2 т., 1882 и 1899); «Die Organisation der Turbellaria acoela» (1891); «Report of the Myzostomidae» (в отчёте экспедиции Challenger, 1884—87); «Pelagische Polycladen» (1892).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Graff de Pancsova, Ludwig Bartholomäus .

Ректоры Грацского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Леопольдины
Почётные доктора Сент-Эндрюсского университета
Почётные доктора Кембриджского университета